Wowk steht für:
 Wowk (Fluss), Nebenfluss des Südlichen Bugs in der Ukraine

Wowk ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasija Wowk (* 1985), ukrainische Schachspielerin
 Andrij Wowk (* 1991), ukrainischer Schachspieler
 Fedir Wowk (1847–1918), ukrainischer Ethnograph, Anthropologe und Archäologe
 Jurij Wowk (* 1988), ukrainischer Schachspieler
 Stanislaw Olegowitsch Wowk (* 1991), russischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Vovk
 Wouk